Сазре:
 Сазре (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сазре (Эндр) — коммуна во Франции, департамент Эндр.